Ingvar Danielsson kan avse:

Ingvar Danielsson (kemist)
Ingvar Danielsson (scenograf)